L’Éternité ne dure qu'un temps est le  de la série de bande dessinée Les Légendaires. Il est sorti le .

Résumé 

Amy vient de faire tomber son masque et est redevenu une démone assoiffée de vengeance.
Les légendaires font la rencontre d'un nouveau peuple nommé Chiridians, qui subsistent en empruntant les corps d'être vivants normaux et vénèrent un dieu nommé Éternity, fils du dieu Anathos. Les légendaires sont leurs nouvelles victimes : Shimy sera possédée par Leïhra, Ténébris par Astrid, toutes deux servantes du chef du peuple (Kirikiri) et Razzia par Aperhos, collecteur. Jadina, grâce à sa constitution peu commune, sera épargnée. Gryf devra révéler à ses amis un terrible secret tandis que l'humanité vit ses derniers instants, peut-être à cause de lui.

Gryf devra choisir également vers qui son cœur penche, vers Shimy ou vers Shun-Day. Les tensions deviennent de plus en plus palpables, les malentendus, plus fréquents. Gryf devra faire face à plusieurs choix, notamment lorsque Shun-Day manque de tuer Shimy dans le but de le faire réincarner en Éternity : libérera-t-il le fils d'Anathos et prendre le risque d'éradiquer les hommes d'Alysia par sa faute, ou ne réagira-t-il pas et laissera Shimy mourir sous ses yeux ?

Il choisit de sauver Shimy en libérant Éternity. Comme Shimy porte la marque d'Anathos, Éternity soigne la blessure de Shimy. Entre-temps, il apprend que la cité des Chiridans est volante et que les origines de ce peuple remontent à l'époque lointaine, celle des dieux. En discutant avec Lheïra, celle-ci lui demande pourquoi il ne se porte pas volontaire pour devenir Eternity puisqu'il est mourant ! Il lui révèle son secret et ses sentiments pour Shimy, mais malheur, car Shun-Day a écouté en secret et elle est au courant de la trahison de son fiancé.

Pendant ce temps, Kelma-Thu se dispute avec Sheibah et essaie de la convaincre de renoncer à tuer tous les Hommes sur Alysia, en échange de quoi, il se portera volontaire pour devenir l'incarnation d'Éternity et fera le nécessaire pour soigner Razorcat de sa "folie Chakounia". Seulement, Sheibah a tellement de haine en elle qu'elle refuse. Kirikiri cachait le dernier morceau de la clé dans son estomac.

Et ce dernier peut contrôler Éternity comme tous les autres Chiridians, sauf qu'il n'en profite pas longtemps, car Razzia, libéré de l'emprise d'Apéhros, et Jadina, libérée elle de sa prison dorée, attaquent le chef. Razzia l'emprisonne dans les "cristaux dorés".

Quant à Jadina, elle s'occupe du Dieu en appelant l'esprit de Gryf et en lui disant "Bats-toi pour Shimy... Bats-toi pour celle que tu aimes !", et Gryf parvient à expulser Eternity de son corps, qui se retrouve à l'intérieur des bracelets de Ténébris. Seulement, les bracelets ne sont pas conçus pour contenir une telle énergie ! Eternity se libère et Sheibah en profite pour lui demander de la posséder, mais Razorcat intervient et Eternity ne possède pas un, mais deux corps ! Alors, il perd toute sa raison et mange Shun-Day, puis dévore tous les esprits Chiridians, mais Jadina combine toute sa puissance magique avec celle d'Eternity qu'il reste dans les bracelets. Eternity est détruit. Malgré la mort de elle qui fut sa fiançée et avant tout amie, Gryf  prend conscience que Shimy est celle qu'il aime et elle, que sa haine envers Shun-Day n'était que jalousie. Les deux protagonistes finissent par recommencer le relation amoureuse.

Album de bande dessinée sorti en 2013
Album des Légendaires